Gazije est un toponyme qui peut désigner :
Gazije, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie ;
Gazije, un village de Croatie situé dans la municipalité de Feričanci, comitat d'Osijek-Baranja.